Halsholms grundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halsholms grundet, Korpo, Åboland, 
 Halsholms grundet, Kimitoön, Åboland,

Se även
Halsholm

Robotskapade Finlandförgreningar